Натуральне число 1520
 1520 рік до нашої ери
 1520 рік нашої ери